

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Jean-Laurent Silvi, comédien et metteur en scène français de théâtre ;
 Lilia Silvi (1921–2013), actrice italienne.

Toponyme
 Silvi est une commune italienne située dans la province de Teramo, dans la région Abruzzes, en Italie méridionale.

Homonymie
Homonymie de patronyme